Дзе́цинув — название двух деревень в Мазовецком воеводстве Польши:

 Дзеницув — деревня в гмине Грабув-над-Пилицей Козеницкого повята.
 Дзеницув — деревня в гмине Собене-Езёры Отвоцкого повята.